Василий Тимофеевич Окунев (1880 — после 1918) — счетовод земской управы, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.

Биография 
Из крестьян села Карай-Салтыково  Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Получил начальное образование. С 1899 волостной писарь, позднее счетовод Тамбовской губернской земской управы.

26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от съезда уполномоченных от волостей, как обязательный депутат от крестьян. Это способствовало тому, что Окунев единственный из депутатов не был лишён мандата при аннулировании выборов по Тамбовской губернии. Входил в Трудовую группу. Член комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, продовольственной и распорядительной комиссий. Подписал законопроект «О гражданском равенстве», заявление об образовании местных аграрных комитетов. Выступал по вопросу о неприкосновенности личности и по аграрному вопросу.

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание» и осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права быть избранным. В 1907 году Тамбовское жандармское управление подвергло В. Т. Окунева негласной проверке благонадёжности.

В 1908 приговорён к тюремному заключению за противоправительственную агитацию.

12—15 августа 1917 г. участвовал в работе Государственного совещания в Москве. В 1917—1918 председатель общественного исполнительного комитета в Кирсановском уезде, Кирсановской уездной земской управы и Кирсановского уездного исполкома Советов; осуждал большевиков за диктаторское правление.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
 Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 117.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — С. 344.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы.  — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — М.: Возрождение, 1906. — С. 112.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 51. Лист 47, 63; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 40; Дело 143. Лист 136 оборот.
 Колесниченко Д. А. Состав Трудовой группы в I и II Государственных думах: Сводная таблица членов фракции. — М., 1988. — С. 40-41.
 Николаев А. Б. Борьба сил революции и контрреволюции в связи с созывом Государственного совещания (апрель — август 1917 года): Диссертация… кандидата исторических наук. — Л., 1989.
 Буланова Л. А., Токарев Н. В. Представители тамбовского крестьянства — депутаты Государственной думы I—IV созывов // Общественно-политическая жизнь Российской провинции XX века. Вып. 2. — Тамбов: ТГТУ, 1996.
 3емцов Л. И. Крестьяне Центрального Черноземья в Государственной думе I созыва // Крестьяне и власть. — Тамбов: ИПЦ ТГТУ, 1995. — ISBN 5-230-24491-1
 Тамбовская энциклопедия. / Под ред. Л. Г. Протасова. — Тамбов: Юлис, 2004. — ISBN 5-98407-003-0

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа